Sveta Nedelja kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Sveta Nedelja, ort, Zagrebs län, 
 Nedeščina, ort, Istrien, 

Robotskapade Kroatienförgreningar